„Almirante Riveros” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Armada de Chile:
 „Almirante Riveros” – niszczyciel typu Almirante Lynch z okresu I wojny światowej, ex-„Almirante Simpson”, ex-HMS „Faulknor”
 „Almirante Riveros” – niszczyciel typu Almirante Lynch z okresu I wojny światowej, później brytyjski HMS „Tipperary”
 „Almirante Riveros” – niszczyciel typu Almirante z lat 60. XX wieku, w służbie w latach 1960-1994
 „Almirante Riveros” – fregata rakietowa typu Karel Doorman z lat 90. XX wieku, do 2004 roku w służbie holenderskiej jako Hr. Ms. „Tjerk Hiddes”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy chilijskich okrętów